

Arte 
 Ritratto – rappresentazione di una persona secondo le sue reali fattezze e sembianze.
Ritratto ellenistico –
Ritratto romano –
Ritratto romano repubblicano –
Ritratto – in fotografia

Musica 
 Ritratto – album di Anna Melato del 1977.
 Ritratto – singolo di Anna Melato del 1977.
 Ritratto – singolo di Franco Simone del 1985.
 Ritratto – album di Franco Simone del 1985.
 Ritratto – album di Mia Martini del 1986.
 Ritratto – album di Franco Simone del 2001.